Die U.S. Pro Women's Clay Court Championships 2022 waren ein Tennisturnier für Damen in Palm Harbor. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2022 und fand vom 11. bis 17. April 2022 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die U.S. Pro Women's Clay Court Championships 2022 fand am 11. und 12. April 2022 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2022
Tennisturnier in Palm Harbor